Peter Reichard ist der Name folgender Personen:

* Peter Reichard (Biochemiker) (1925–2018), österreichischer Biochemiker 
 Peter Reichard (Drehbuchautor), deutscher Journalist, Drehbuchautor und ehemaliger Polizist aus Hamburg